Girona Futbol Club puede referirse a:
Girona Fútbol Club, club profesional de fútbol español de la ciudad de Gerona
Girona Fútbol Club "B", segundo equipo del Girona Futbol Club.
Club Bàsquet Sant Josep Girona o Girona Futbol Club, un club de baloncesto de la ciudad de Gerona.